Meilenstein steht für:

 Meilenstein, ein Entfernungsanzeiger an Straßen
 Miliarium, römischer Meilenstein
 ein bedeutender Entwicklungsschritt, zum Beispiel bei der Produktentwicklung
 Meilenstein (Projektmanagement), ein Zwischenziel im Projektmanagement
 Meilensteintrendanalyse
 Meilenstein (Band), eine österreichische Partyschlagerband

Siehe auch:
 Milestone
 Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik, Sendereihe des ARD-Schulfernsehens